Сент-Антоне́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 55 км на захід від Тулузи, 21 км на північний схід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 145,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Антонен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Антонен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер